Дейдр / Дейдра / Дейдре / Дейрдре () — ирландское женское имя.

Культура, Литература, Мифология:
 Дейрдре — персонаж древней ирландской мифологии.
 Дейдре / Дейрдре — персонаж из фэнтезийной серии романов «Хроники Амбера», принцесса Амбера, дочь Оберона и Файеллы.
  — песня американской рок-группы The Beach Boys.

Современные носители:
 Дейдр Элен Козьер — британская певица, композитор.
 Дейдра Макклоски — американский экономист.
 Дейдра О’Брайен — американская бизнес-леди, старший вице-президент по персоналу и розничной торговле компании Apple Inc.

Техника:
 LÉ Deirdre (P20) — корабль ВМС Ирландии, служивший с 1972 по 2001 год.

См. также 

Ирландские имена